

Дмитрієвська сільська рада — сільське поселення, Благоварський район, Башкортостан
 Дмитрієвська сільська рада — сільське поселення, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Дмитрієвська сільська рада — сільське поселення, Зілаїрський район, Башкортостан
 Дмитрієвська сільська рада — сільське поселення, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Дмитрієвська сільська рада — сільське поселення, Уфимський район, Башкортостан
 Дмитрієвська сільська рада — сільське поселення, Червоногвардійський район, Оренбурзька область
 Дмитрієвська сільська рада — сільське поселення, Чишминський район, Башкортостан